Anapol puede referirse a:

El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
El nombre común de la planta Papaver hybridum.
El nombre común de la planta Papaver dubium.